Osoby o tym nazwisku:
 Iwona Blecharczyk – polska kierowczyni samochodów ciężarowych i youtuberka,
 Marian Blecharczyk – polski polityk,
 Michał Blecharczyk – rzymskokatolicki biskup,
 Tomasz Blecharczyk – polski nauczyciel i pedagog,
 Wojciech Blecharczyk – polski biolog, nauczyciel szkolny i akademicki.